Un tirador designado o tirador selecto (Designated Marksman) es un rol militar en las unidades de infantería del Ejército de los Estados Unidos. Suele ser llamado únicamente francotirador en las doctrinas rusa y soviética, mientras que en el ejército israelí se le denomina francotirador de la unidad. En los EE. UU. se hace una distinción entre el francotirador (sniper) y el tirador designado, en función del rol y de la distancia efectiva de su armamento.

La tarea del TD (DM en inglés) es la de apoyar a su unidad con fuego rápido y preciso sobre blancos enemigos a distancias máximas de 800 metros (aproximadamente 875 yardas), con un fusil semiautomático de precisión, equipado con una mira telescópica. Al igual que los francotiradores, los TD son entrenados para realizar tiros precisos y a velocidad, pero a diferencia de los francotiradores más especializados, estos tienen la capacidad de proveer fuego veloz, en detrimento de la precisión. No debe ser confundido con el tirador distinguido (Sharpshooter), el cual suele ser un tirador hábil de la escuadra o pelotón y que suele adicionar a su fusil de asalto de alguna mira con aumentos, pero cuya precisión (si bien mejor que la del resto de sus compañeros) es limitada en cuestión de distancias (usualmente 400 a 500 metros) debido a las limitaciones técnicas del fusil empleado (un fusil de asalto) y de la munición.

Diferencias entre francotiradores y tiradores

Tareas 
 Los francotiradores, a menudo, trabajan independientemente de otras unidades de infantería.
 Los TD son miembros integrantes de unidades o pelotones regulares de infantería, como los ametralladores o los granaderos.

Equipo 
 Los francotiradores, a menudo, están equipados con fusiles especiales de francotirador, generalmente de cerrojo.
 Los TD son usualmente equipados con fusiles semiautomáticos de precisión (fusiles DMR)

Alcance 
 Los francotiradores son utilizados para hacer blanco en objetivos a más de 2100 metros.
 Los TD son especialistas en blancos a poco más de 800 metros.

Movilidad y posiciones 
 Los francotiradores suelen tomar posiciones estratégicas fijas y camuflarse con el entorno (con un traje ghillie, por ejemplo).
 Los TD cambian de posición junto a su unidad y pueden o no, llevar un camuflaje más especializado que el de sus compañeros de unidad.

Armamento 

Ya que la tarea del TD se encuentra entre la de un elemento ordinario de infantería y un francotirador, los llamados fusiles de TD (designated marksman rifles- DMR) son diseñados con estas cualidades en mente. Estos fusiles tienen que ser efectivos (en términos de precisión y de balística terminal) a rangos que exceden los del fusil de asalto ordinario (a más de 500 metros), pero sin requerir el largo alcance del fusil especial de francotirador (Con un alcance de más de 1000 metros).

Fusiles DMR (Designated Marksman Rifle)

 M21 SWS
 M110 Semi-Automatic Sniper System
 SR 25
 MK 11
 MK 17
 MK 20
 M14 DMR
 M14 EBR
 M39 EMR
 AWC G2
 Dragunov SVD
  HK 417

Características 

Características compartidas con el fusil de francotirador:
 Mira telescópica
 Munición de precisión.

Características compartidas con el fusil de asalto:
 Capacidad de fuego semiautomático, que es generalmente más rápido que el de un fusil de francotirador (de cerrojo).
 Mayor capacidad de cartuchos en el cargador (en el DMR de 10 a 20 cartuchos)

Enlaces externos 
 Descripción del entrenamiento (En inglés)

 Conceptos Básicos: Francotirador (Sniper), Tirador Distinguido (Sharpshooter) y Tirador Designado (Designated Marksman)

Francotiradores
Infantería

hu:Mesterlövész#Raj-mesterlövész